Добри Дол може бити:

Србија:
 Добри Дол (Клина), насеље у општини Клина, КиМ, Република Србија; 
 Добри Дол (Ораховац), насеље у општини Ораховац, КиМ, Република Србија;

Северна Македонија:
 Добри Дол (Врапчиште), насеље у општини Врапчиште, Северна Македонија;
 Добри Дол (Сопиште), насеље у општини Сопиште, Северна Македонија;

Бугарска:
 Добри Дол (Варна), насеље у Варненској области, Бугарска;
 Добри Дол (Монтана), насеље у Монтанској области, Бугарска;
 Добри Дол (Пловдив), насеље у Пловдивској области, Бугарска;
 Добри Дол (Ћустендил), насеље у Ћустендилској области, Бугарска.